Кубок Вольпи — главная награда Венецианского кинофестиваля, которая ежегодно вручается лучшему актёру и актрисе наряду с «Золотым львом» за лучший фильм и «Серебряным львом» за лучшую режиссуру.

 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль